Октавіанія (Octaviania) — рід грибів родини Octavianiaceae. Назва вперше опублікована 1831 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зростає Октавіанія зірковоспорова Octaviania asterosperma.

Галерея

Види 
База даних Species Fungorum станом на 10.09.2022 налічує 46 видів роду Octaviania

Примітки

Джерела 
 Vittadini, C. 1831. Monographia Tuberacearum. :1-88 — P.15

Роди грибів
Болетальні